„Andromède” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Andromède” – fregata typu Artémise z lat 30. XIX wieku
 „Andromède” – nieukończona fregata szkolna typu Melpomène z lat 80. XIX wieku
 „Andromède” – slup (awizo) typu Aubrietia z okresu I wojny światowej, niedoszły brytyjski HMS „Andromeda”, zakupiony przez Francję w 1917 roku, którego nazwę zmieniono wkrótce na „Ville d’Ys”
 „Andromède” (Q201) – okręt podwodny typu Aurore z lat 40. XX wieku
 „Andromède” (M643) – niszczyciel min typu Tripartite z lat 80. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów